Князь Михаил Александрович Чарторыйский () (1550—1582) — государственный деятель Речи Посполитой, староста житомирский (1574—1582).

Биография 
Представитель знатного литовского княжеского рода Чарторыйских герба «Погоня». Гедиминович в VIII колене. Единственный сын князя Александра Федоровича Чарторыйского (1517—1571), воеводы волынского (1566—1571), и Магдалены (Йовановны) Бранкович (Деспотовны) (ум. 1575).

В 1571 году после смерти своего отца Михаил унаследовал его владения на Волыни. В 1574 году получил должность старосты житомирского.

Воевода волынский князь Богуш Фёдорович Корецкий передал своего младшего сына Иоахима под опеку князю Михаилу Чарторыйскому. В марте 1573 года Михаил Чарторыйский был избран послом от Волынского воеводства на элекционный сейм.

Находился в дружеских отношениях со знатным московским князем-перебежчиком Андреем Михайловичем Курбским, старостой кревским и державцем ковельским.

Духовное завещание князя Михаила Александровича Чарторыйского от 22 февраля 1582 года упоминается в документах, явленных во Владимирские городские книги князем Юрием Михайловичем Чарторыйским от 1 января 1605 года.

Семья 
После 1568 года женился на Софии Юрьевне Ходкевич (ум. после 1602), дочери каштеляна трокского Юрия (Ежи) Александровича Ходкевича (ум. 1569) и Евгении Ивановны Горностай (ум. 1557). Дети:

 Михаил Михайлович Чарторыйский (ум. ок. 1600)
 Ежи (Юрий) Михайлович Чарторыйский (ум. 1606), последний князь из старшей линии рода Чарторыйских
 Софья Михайловна Чарторыйская (ум. до 1605), жена хорунжего волынского Вацлава Боговитина Шумбарского

После смерти мужа Софья Юрьевна вторично вышла замуж за каштеляна каменецкого Рафаила Сенявского (ум. 1592)

Примечания

Ссылки 
Леонтій ВОЙТОВИЧ. КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Михаил Александрович
Старосты житомирские